Valkama ist der Familienname folgender Personen:

 Aarne Valkama (1909–1969), finnischer Nordischer Kombinierer
 Esko Valkama (* 1924), finnischer Fußballspieler
 Jorma Valkama (1928–1962), finnischer Weitspringer
 Juha Valkama (* 1979), finnischer Eistänzer
 Meri Valkama (* 1980), finnische Schriftstellerin
 Yrjö Valkama (1894–1975), finnischer Wasserspringer